Віндіш (нім. Windisch AG) — комуна у Швейцарії, в кантоні Ааргау. 
 Домінік Віндіш (італ. Dominik Windisch нар. 6 листопада 1989 ) — італійський біатлоніст.

Див. також
 Віндіш-Грец